Суэка ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Баха. Занимает площадь 92,5 км². Население 28 926 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 34 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 mimsueca.com
 Sueca.es
 Fotos de Sueca en www.panoramio.com

Муниципалитеты Валенсии
Города Валенсии